Rotrou ist der Familienname folgender Personen:

 Rotrou I., Herr von Nogent um 960/996
 Rotrou II. († wohl 1080), Herr von Mortagne und Nogent
 Rotrou III., ab 1100 oder 1101 der erste Graf von Perche
 Rotrou IV. († 1191), Graf von Perche
 Rotrou de Beaumont (1109–1183/84), Erzbischof von Rouen
 Jean Rotrou (1609–1650), französischer Dichter und Dramatiker